Нагаєв — прізвище тюркського походження.

Походження 

Утворене від прізвиська «Ногай». Можливо, що в його основі лежить топонім Ногайський Степ — напівпустельна територія в Передкавказзі, в межиріччі Терека і Куми. Мабуть, Ногаєм прозвали людину, яка довгий час жила на цій території. Чергування голосних о / а відбулося під впливом «акающіх» говірок, характерних для півдня Росії і України.

Не виключено, що прізвисько веде свій початок від іменування тюркської народності ногайці, що жила в колишній Ставропольській губернії, по Тереку і в Північному Криму. Сам же етнонім «ногайці» сходить до імені татарського правителя Ногая, який жив в XIII столітті і мав великий вплив у Золотій Орді. Ім'я Ногай, що походить від  — «собака», побутувало серед росіян. Так, в історичних документах записано князь Василь Семенович Нагай-Ромодановський, середина XVI ст., Вовринець Ногай, міщанин панський, 1565; Василь Нагай-Ваторопін, рязанський поміщик, 1610. Ногай, згодом отримав прізвище Нагаєв.

Відомі представники 

 Нагаєв Віктор Михайлович — український педагог, доктор педагогічних наук (2010), професор (2011).
 Нагаєв Герман Данилович — радянський російський письменник
 Нагаєв Ібраїм-Герей Садикович — український архітектор
 Нагаєв Ігор Володимирович — український радянський веслувальник на байдарці, старший тренер збірної України з веслування на байдарках і каное
 Нагаєв Олексій Іванович — російський гідрограф та картограф, адмірал
 Нагаєв Сафтер — кримськотатарський письменник
 Нагаєва Зарема Садиківна — український архітектор

Джерела 

 Походження прізвища Нагаєв 

Татарські прізвища